Pierre-Charles-François Porquet (1728-1796), poète français ;
 Luis Porquet (1949-), écrivain français ;
 Jean-Luc Porquet (1954-), journaliste français.